Марк Бомерсбэк (; 8 июля 1982, Рочестер, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
Марк Бомерсбэк начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в составе клуба Хоккейной лиги восточного побережья «Айдахо Стилхэдз». До 2009 года Марк продолжал выступления в низших лигах североамериканского хоккея, после чего подписал контракт с клубом Чешской экстралиги «Лассельсбергер», в котором он завоевал звание лучшего новичка сезона, набрав 46 (20+26) очков в 53 проведённых матчах.

9 июля 2010 года Бомерсбэк подписал однолетний контракт с новокузнецким «Металлургом», в составе которого в сезоне 2010/11 он провёл 54 матча и набрал 26 (13+13) очков. Несмотря на свою успешную игру в России, перед началом следующего сезона Марк отправился в Финляндию, где заключил однолетнее соглашение с клубом «Лукко».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 21 сентября 2011 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Айдахо Стилхэдз»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Пираты»